A krivodol szó több délszáv nyelvben kanyargós völgyet jelent, több földrajzi névben megtalálható:

 Bosznia-Hercegovina
 Krivodol, falu Mostar községben a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Bulgária
Krivodol város a Krivodoli járásban Vraca megyében

 Horvátország
Krivodol falu Podbablje községben, Split-Dalmácia megyében
Krivodol falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében

 Szerbia
 Donji Krivodol, falu Dimitrovgrad községben, a Piroti körzetben
 Gornji Krivodol, falu Dimitrovgrad községben, a Piroti körzetben